Ковальський — прізвище.

Відомі носії 
 Адам Ковальський (1912—1971) — польський спортсмен.
 Ковальський Анатолій Вікторович (1978—2016) — старшина солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ковальський Антон Пилипович (1905—1945) — учасник другої світової війни, єфрейтор, Герой Радянського Союзу.
 Ковальський Валентин Геннадійович (1991—2017) — молодший сержант, командир відділення-снайпер 95-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Ковальський Василь Даміанович — депутат Галицького сейму, письменник і громадський діяч.
 Владислав Ковальський — польський письменник, політик, маршал Сейму Польщі (1947—1952)
 Ковальський Володимир Антонович (1912—1937) — радянський письменник, драматург.
 Ковальський Геннадій Сергійович — старший сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Ковальський Дмитро Павлович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Гжегож Ковальський (1942) — польський скульптор, перформер, майстер інсталяцій, арткритик і педагог.
 Ковальський Іван Мартинович (1850—1878) — російський революціонер-народник.
 Ковальський Ігор Романович (1960) — український митець, майстер різьби по дереву.
 Ковальський Микола Миколайович (1885—1944) — український громадсько-політичний і державний діяч.
 Ковальський Микола Павлович (1929—2006) — український історик.
 Ковальський Михайло Євгенович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ковальський Михайло Павлович (1947—2012) — український вчений, морфолог людини, топографоанатом, фахівець з експериментальної хірургії.
 Ковальський Олександр Миколайович (1876—?) — полковник Армії УНР.
 Ковальський Павло Васильович (1977—2022) — капітан Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Ковальський Павло Олегович (1992—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Роберт Ковальський (1941) — американський логік.
 Тадеуш Ковальський (1883 — ?) — архітектор, що працював у Станіславові (тепер Івано-Франківськ).
 Тадеуш Ковальський ( 1972) — польський борець вільного стилю, срібний призер чемпіонату Європи.
 Тадеуш Ковальський (1889—1948) — польський тюрколог, арабіст і іраніст.
 Тадеуш Ковальський (1894—1940) — футболіст і фігурист, капітан артилерії польської армії.
 Ковальський Тарас Володимирович (1992—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ковальський Тит (1834—1910) — священик Перемишльської єпархії УГКЦ, громадський діяч.
 Францішек Ковальський (1799—1862) — польський письменник і архівіст.
 Ковальський Юліан (1918—1943) — сотник УПА (посмертно), перший начальник штабу УПА на Волині.
 Якуб Ковальський — польський футболіст.

 7392 Ковальський — астероїд головного поясу, відкритий 6 березня 1984 року.

Див. також 
 Ковальська

Польські прізвища
Українські прізвища